Hiliorudua (Hilimegai), een plaats in Indonesië
Hiliorudua (Lahusa), een plaats in Indonesië
Hiliorudua (Susua), een plaats in Indonesië